Grginac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Veliko Trojstvo, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 273 stanovnika te 82 obiteljskih kućanstava.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Veliko Trojstvo